Der Mannschaftswettbewerb der Männer im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 12. bis 17. August im Pavilhão 3 des Riocentro ausgetragen.

Zeitplan 
Alle Uhrzeiten nach UTC−3.

Setzliste 
Die Setzpositionen wurden anhand der Einzelpositionen in der ITTF-Weltrangliste mit Stand des 31. Juli 2016 ermittelt.

Turnierbaum

Ergebnisse

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Weblinks 
 

Mannschaft Manner